Transmissie (straling), transmissie (doorlating) van straling door materie, zoals licht door glas
 Overbrenging, mechanische transmissie
 Ziekte-overdracht, biologische transmissie
 Uitzending in de communicatietechniek

Zie ook
 Transmission (doorverwijspagina)